Rio Dniepre - rio com cerca de 2 201 km de extensão que corre ao longo da Rússia
 Dnepr Mogilev - clube bielorrusso de futebol da cidade de Mahilou
 Dnepr (foguete) - um ICBM convertido para colocar satélites em órbita

Desambiguação